NR poate fi:

 Nauru, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .nr, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Nauru
 nr., prescurtare pentru „număr”

Legături externe 
  „NR” la acronymfinder.com